Oquendo kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Oquendo, Mexiko, ort, Durango, Tlahualilo,

Spanien 

 Okondo, kommun, Baskien, Araba / Álava, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar